Männlich steht für:

 männliches Geschlecht in der Biologie
 Männlichkeit, dem Mann zugeschriebene Eigenschaften
 männliches grammatisches Geschlecht (Maskulinum), siehe Genus #Das Genussystem der deutschen Sprache
 Steckverbindung mit einem nach außen weisenden Kontaktstift, siehe Steckverbinder #Grundbauformen
 Männlich (Album), Studioalbum von Samy Deluxe (2014)

Männlich oder Mannlich ist der Familienname folgender Personen:
 Carl von Mannlich (1787–1832), deutscher Offizier und Forstmeister
 Daniel Männlich (1625–1701), deutscher Goldschmied
 Conrad Mannlich (1700–1758), deutscher Maler
 Johann Christian von Mannlich (1741–1822), deutscher Maler und Architekt

Siehe auch:

 Männlichen (Gipfel der Berner Voralpen)
 Christian von Mannlich-Gymnasium in Homburg
 Mannlicher (Begriffsklärung)
 Maskulin (Begriffsklärung)